Jail Birds – cortometraggio del 1914 diretto da Sydney Ayres
Jail Birds – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Brouett
Jail Birds – cortometraggio di animazione del 1931 diretto da Ub Iwerks
Jail Birds – cortometraggio del 1934 diretto da Frank Moser e Paul Terry